Auld Lang Syne (en català, L'hora dels adéus) és una cançó patrimonial escocesa, la lletra de la qual es basa en un poema escrit el 1788 per Robert Burns (Robbie Burns), un dels poetes escocesos més populars.

Es canta en moments solemnes, com quan algú s'acomiada, comença o acaba un viatge llarg en el temps, un funeral, etc. Se la relaciona especialment amb la celebració de l'any nou.

«Auld lang syne», en escocès, significa «fa molt de temps»; encara que es tradueix més adequadament com “pels vells temps”. Es canta amb la melodia popular tradicional (és a dir, folklòrica, i, per tant, anònima) escocesa classificada amb el número 6294 al catàleg de Roud.

Lletra

Història 
Robert Burns va enviar una còpia de la cançó original al Museu de la Música Escocesa, amb la següent nota: «La cançó adjunta, una antiga cançó, dels vells temps, mai donada a la impremta fins ara, ni tan sols ha circulat manuscrita fins que la vaig recollir d'un ancià». Part de la lletra va ser, de fet, recollida, més que escrita pel poeta; la balada «Old Long Syne» (Fa molt de temps) impresa el 1711 per James Watson mostra en el vers inicial i en la tornada una semblança considerable amb el poema, posterior, de Burns, i és gairebé segur que es derivi de la mateixa antiga cançó. Es considera just atribuir la resta del poema al mateix Burns.

Existeixen certs dubtes que la melodia avui utilitzada sigui la mateixa que Burns havia disposat originalment, però es fa servir àmpliament a Escòcia i a la resta del món.

Versions en altres llengües 
Hi ha multitud de versions en altres llengües. La versió en català es diu L'hora dels adéus o Pels vells temps. Se li ha donat aquest nom popularment per ser la forma de la lletra més estesa. Heus aquí el text, absolutament aliè a l'original escocès (posteriorment, atès el seu caràcter religiós, el mot final «cristians», va ser canviat per «catalans»):

 És l'hora dels adéus
 i ens hem de dir adéu-siau!
 Germans, dem-nos les mans,
 senyal d'amor, senyal de pau.
 El nostre comiat diu:
 A reveure, si a Déu plau!
 I ens estrenyem ben fort
 mentre diem adéu-siau.
 No és un adéu per sempre,
 és un adéu per un instant;
 el cercle refarem
 I fins potser serà més gran.
 La llei que ens agermana,
 ens fa més forts i ens fa més grans.
 Si ens fa més bons minyons,
 també ens fa ser més bons cristians [catalans].

 Adéu (versió de Feliu Ventura
 Adéu, adéu, adéu i bon camí
 Adéu, adéu, adéu i bona sort
 Només et vull agrair
 Tot el temps que hem estat junts […]

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 
 
 Auld Lang Syne in Russian tool music (Quartet SKAZ Moskow) 
 
 
 

Símbols d'Escòcia
Cançons